Doufexis ist der Familienname folgender Personen:

 Stavros Doufexis (* 1933), griechischer Theaterregisseur
 Stella Doufexis (1968–2015), deutsche Opern-, Lied- und Konzertsängerin